Новоникольский — название населённых пунктов в России:

 Новоникольский — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Новоникольский — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Новоникольский — посёлок в Выгоничском районе Брянской области.
 Новоникольский — посёлок в Аннинском районе Воронежской области.
 Новоникольский — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Новоникольский — посёлок в Болховском районе Орловской области.
 Новоникольский — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Новоникольский — хутор в Степновском районе Ставропольского края.
 Новоникольский — посёлок в Агрызском районе Татарстана.

См. также